Rogério Saladino é um editor e roteirista brasileiro de histórias em quadrinhos. Foi editor da revista de RPG Dragon brasileira (publicada sob licença da TSR, Inc. pela Abril Jovem) e editor-assistente da Revista Dragão Brasil por quase dez anos e posteriormente, integrou a Revista Dragon Slayer. Rogério é co-autor de Tormenta e tem dezenas de livros publicados neste cenário. Escreveu em 1998, roteiros para uma mini-série em quadrinhos baseada no Videogame Mortal Kombat 4. Foi editor da linha Marvel Comics da Panini. Atualmente ocupa o cargo de editor da Jambô. É casado com a ilustradora Germana Viana.

Ligações externas 
 

RPGistas do Brasil
Roteiristas de histórias em quadrinhos do Brasil
Editores de banda desenhada
Editores do Brasil